Bohus steht für:
 Festung Bohus
 Bohus, früherer Ort in Schweden, siehe Surte
 Bohuslän, historische Provinz (landskap) Schwedens
 Bohus (Granit), in Westschweden vorkommendes Gestein
 Bohus, ehemalige Fähre der Reederei Color Line, siehe Ionian Star

Bohus ist der Familienname folgender Personen:
 Beáta Bohus-Megyerbíró (* 1971), ungarische Handballspielerin
 Richárd Bohus (* 1993), ungarischer Schwimmer

Siehe auch:
 Göteborgs och Bohus län, frühere schwedische Provinz
 Bohusch